Nøkkeløya kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nøkkeløya (ö i Antarktis),

Norge 

 Nøkkeløya (ö i Norge), Nordland fylke, Vågan, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar